Стуляны () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1420 года.

География 
Село расположено в центральной части края, в юго-западной части Низких Бескид, к западу от реки Топли, при автодороге . Абсолютная высота — 218 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 8,12 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Стулян составляла 582 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии